BiH:
 Čađavica Gornja (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina
 Čađavica Gornja (Bosanski Novi, BiH), naselje u općini Bosanski Novi